Xinjie bezeichnet:

 New Territories (新界), Gebiet in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong
 Xinjie (Chencang) (新街镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chencang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinjie (Dayao) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Dongtai) (新街镇), Großgemeinde der Stadt Dongtai in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinjie (Gao’an) (新街镇), Großgemeinde der Stadt Gao’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinjie (Guanyang) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Guanyang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinjie (Jiayu) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Jiayu in der chinesischen Provinz Hubei
 Xinjie (Ludian) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Ludian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Midu) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Midu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Taixing) (新街镇), Großgemeinde der Stadt Taixing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinjie (Sui) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Hubei
 Xinjie (Tianchang) (新街镇), Großgemeinde der Stadt Tianchang in der chinesischen Provinz Anhui
 Xinjie (Yuanyang) (新街镇), Großgemeinde im Kreis Yuanyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Huidong) (新街乡), Gemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinjie (Jinning) (新街乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jinning in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Kaijiang) (新街乡), Gemeinde im Kreis Kaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinjie (Longyang) (辛街乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Wenshan) (新街乡), Gemeinde der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Guide) (新街回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Kreis Guide in der chinesischen Provinz Qinghai
 Xinjie (Huize) (新街回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xinjie (Shuicheng) (新街彝族苗族布依族乡), Nationalitätengemeinde der Yi, Miao und Bouyei im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinjie (Hongjiang) (新街街道), Straßenviertel der Stadt Hongjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinjie (Xiaoshan) (新街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiaoshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinjie (Yixing) (新街街道), Straßenviertel der Stadt Yixing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinjie (Ziliujing) (新街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ziliujing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinjie (Hukeng) (新街村), ein Dorf in der Großgemeinde Hukeng in der chinesischen Provinz Fujian